Avebe peut désigner :
 Avebe, une coopérative agricole germano-néerlandaise,
 Avebe, un village du Cameroun dans la commune de Mbalmayo.